Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 12 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в тройном прыжке являлся Макс Хесс из Германии.

Лидер мирового сезона Педро Пичардо не смог принять участие в турнире, поскольку к моменту старта чемпионата не получил разрешения от ИААФ на выступление за Португалию. Прежде Пичардо представлял Кубу, дважды становясь серебряным призёром чемпионатов мира (2013, 2015). Паспорт новой страны он получил ещё в конце 2017 года, когда в лёгкой атлетике ещё действовал временный запрет на любые переходы спортсменов, а после его отмены в июле 2018 года уже Португальская федерация не проявила особой заинтересованности в услугах экс-кубинца.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 16,75 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 10 августа 2018 года. В сектор вышли 23 участника. Действующий чемпион Европы Макс Хесс более полуметра уступил своему лучшему результату в сезоне, занял только 15-е место и не пробился в основные соревнования.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 12 августа 2018 года. Впервые в истории чемпионата Европы медали в тройном прыжке завоевали представители Португалии, Азербайджана и Греции. При этом все три призёра были опытными легкоатлетами, старше 30 лет. 34-летний Нелсон Эвора стал четвёртым прыгуном в истории, кто выиграл Олимпийские игры (2008), чемпионат мира (2007) и чемпионат Европы. Прежде аналогичного достижения смогли добиться болгарин Христо Марков, британец Джонатан Эдвардс и швед Кристиан Ульссон.

Алексис Копельо, выступавший за Азербайджан только второй сезон (после перехода из кубинской сборной), в день своего 33-летия завоевал серебряную медаль — первую на официальном старте после смены гражданства. Бронза досталась 36-летнему Димитриосу Циамису из Греции, для которого это призовое место стало самым крупным успехом в долгой карьере.

На соревнованиях был совершён всего один прыжок за 17 метров — худший показатель с 1978 года, когда никто не смог преодолеть этот рубеж.

Примечания

Ссылки 
 

тройной